Velum (lat. ‚Segel, Hülle, Schleier‘) steht für:

 in der Antike einen Türvorhang
 ein Kleidungsstück in der katholischen Liturgie, das über den Schultern getragen wird, siehe Velum (liturgische Kleidung)
 ein Tuch, das den Mess- oder Abendmahlskelch mit Palla und Patene bedeckt, das Kelchvelum
 ein kreisförmiger Behang, der das Ziborium verhüllt, das Ziboriumvelum
 ein Tabernakelumhang, das Conopeum
 Velum quadragesimale, das Fastenvelum, Hungertuch oder Fastentuch
 Velum palatinum, das Gaumensegel
 Velum medullare inferius und superius, die Marksegel im Dach des vierten Ventrikels, siehe Hirnventrikel #Vierter Ventrikel
 in der Zoologie einen überstehenden Lappen am Schirmrand einer Qualle
 die Lappen der Veligerlarven von Weichtieren, siehe Veliger
 in der Mykologie die häutige Hülle junger Pilze, siehe Velum (Mykologie)
 in der Meteorologie eine Begleitwolke Velum (Wolke)
 Zeichenwerkzeug zur Abbildung perspektivischer Darstellungen,  siehe Fadengitter

Siehe auch:
 Velarium
 Vellum